Australia
 Cranbrook  – capoluogo della Contea di Cranbrook, Australia Occidentale
 Cranbrook – sobborgo di Townsville, Queensland
 Canada
 Cranbrook  – città della Columbia Britannica
 Canada
 Cranbrook  – città del Devon
 Cranbrook  – paese del Kent
 Cranbrook  – distretto di Redbridge, Londra